Ludvík Filip I. Orleánský (12. května 1725, Versailles – 18. listopadu 1785, zámek de Sainte-Assise) byl francouzský vévoda z rodu Bourbonů. Byl otcem politika Ludvíka Egalité a dědem pozdějšího francouzského krále Ludvíka Filipa.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Orléans
Orleánští vévodové
Vévodové ze Chartres
Vévodové z Nemours
Vévodové z Montpensier
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Narození v roce 1725
Narození 12. května
Narození ve Versailles
Úmrtí v roce 1785
Úmrtí 18. listopadu
Pohřbení v kostele Val-de-Grâce
Muži